«Сибирь» (Новосибирск) в сезоне 2015/16 — статистика выступлений и деятельность клуба в Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2015/16.

Итоги прошедшего сезона (2014/15) 

В Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2014/15 команда Сибирь заняла 11-е место, в розыгрыше кубка России вылетела в 1/16 финала, проиграв дома будущему обладателю кубка московскому «Локомотиву». Лучшим игроком в составе «Сибири» в осенней части Первенства ФНЛ 2014/2015 болельщики признали Максима Астафьева, а в весенней части Виктора Свежова. Лучшим бомбардиром сезона с 8 голами стал армянский нападающий Михаил Маркосов.

Хронология событий 
• 15 июня 2015 года футболисты «Сибири» возобновили тренировки и провели на своей базе первую полноценную тренировку.

• 23 июня 2015 года в контрольном матче «Сибирь» со счетом 4:2 выиграла у молодежной «Сибири».

• 27 июня 2015 года «Сибирь» в Новосибирске провела контрольный матч с «Томью» — 1:1 (Житнев).

• 4 июля 2015 года «Сибирь» в Томске провела контрольный матч с «Томью» — 1:2 (Скороходов).

• 7 июля 2015 года ФК «Сибирь» ознакомила болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2015/16: на один матч от 100 до 300 рублей в зависимости от сектора стадиона, абонементы — от 1 400 до 15 000 рублей (в бизнес-ложе)

• 16 декабря 2015 года Лучшим игроком в составе «Сибири» в осенней части Первенства ФНЛ 2015/2016 болельщики признали Максима Житнева.

• 17 января — 3 февраля 2016 года проходил учебно-тренировочный сбор в Кисловодске, где команда сыграла три товарищеские игры: сборная Кавказских Минеральных вод — 5:2 (Житнев (2), Якупов, Чеботару, Беляев.); Терек (мол.состав) — 3:0 (Беляев, Дышеков, Харитонов); Машук-КМВ — 1:1 (Чеботару).

• 9 — 25 февраля 2016 года проходил учебно-тренировочный сбор на Кипре, где команда, помимо участия в кубке ФНЛ, сыграла три товарищеские игры: Тосно — 0:4; Анжи (мол.состав) — 0:3; Динамо Москва (мол.состав) — 3:0 (Абушев (2), Шишкин).

• 20 февраля 2016 года комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов сняло запрет на регистрацию новых игроков с футбольного клуба «Сибирь».

• 6 марта 2016 года «Сибирь» в Новосибирске провела контрольный матч с Динамо-Барнаул — 5:2 (Чадов, Плопа, Рухаиа, Азаров, Беляев).

• 18 марта 2016 года По результатам рассмотрения драки, произошедшей в матче с армавирским Торпедо (16.03.2016), контрольно-дисциплинарный комитет принял решение: клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за неподобающее поведение команды и за массовую драку с участием двух и более лиц (игроков) дисквалифицированы на 6 матчей: Роман Беляев, Александр Харитонов и Гуджа Рухаиа.

•  21 мая 2016 года «Сибирь» завершила сезон сыграв дома вничью с «Волгарём». Итоговый результат в Первенстве Футбольной Национальной Лиги 2015/16 — 11-е место (второй год подряд).

• 31 мая 2016 года Лучшим игроком в составе «Сибири» в весенней части Первенства ФНЛ 2015/2016 болельщики признали Максима Житнева. На втором месте вратарь Николай Цыган, а на третьем — защитник Томаш Выходил.

Трансферы

Лето 2015 
Пришли

Ушли

Весна 2016 
Пришли

Ушли

* В аренду  
** Из аренды  
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Первенство России 

Время начала матчей указано московское

1-й круг

2-й круг

Турнирная таблица

Кубок России

Кубок ФНЛ

Состав 

 Генеральный директор —  Константин Кричевский
 Главный тренер —  Борис Стукалов
 Тренеры —  Евгений Обгольц,  Владимир Антипов
 Тренер вратарей —  Александр Ерохин
 Спортивный директор —  Лев Стрелков

Индивидуальная статистика

Минуты на поле

1 круг

2 круг 

 • В заявке на матч * Удалён с поля

Дисциплинарные показатели

1 круг

2 круг

Голы

1 круг

2 круг

«Сибирь-2»

Чемпионат России 
Команда «Сибирь-2» принимал участие в зоне «Восток» первенства ПФЛ.

Состав 

Тренер
 Главный тренер — Дмитрий Мамонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика ФК «Сибирь» в розыгрыше ФНЛ на сайте Чемпионат.ру: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Профиль команды ФК «Сибирь» на сайте Спорт-Экспресс 
 Профиль команы «Сибирь-2» на сайте ПФЛ 

2015/2016
Сибирь